Haucourt puede hacer referencia a:

 Haucourt, comuna francesa del departamento de Norte, que pasó a llamarse Haucourt-en-Cambrésis en 1949.
 Haucourt, comuna francesa del departamento de Oise.
 Haucourt, comuna francesa del departamento de Paso de Calais.
 Haucourt, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.